

Architettura 
 Königsstuhl – monumento a Rhens (Renania-Palatinato)

Geografia 
 Austria 
 Königsstuhl – altura nel Salisburghese

 Germania
 Königsstuhl – altura in Renania-Palatinato
 Königsstuhl – scogliera dell'isola di Rügen

Sport 
 Königsstuhl – cavallo da corsa tedesco